Hsieh Su-wei era la detentrice del titolo ma non ha partecipato a questa edizione del torneo.

Bojana Jovanovski ha sconfitto in finale Zhang Shuai per 67–7, 6–4, 6–1.

Teste di serie

  Bojana Jovanovski (campionessa)
  Zheng Jie (secondo turno)
  Lourdes Domínguez Lino (secondo turno)
  Yvonne Meusburger (semifinale)

  Lesja Curenko (primo turno)
  Karolína Plíšková (primo turno)
  Jaroslava Švedova (quarti di finale)
  Lauren Davis (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Ningbo Challenger 2013